Gili Trawangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gili Trawangan (ö), Nusa Tenggara Barat, 
 Gili Trawangan (ort), 

Robotskapade Indonesienförgreningar